Мечка:
 Ме́чка — древнее название на Руси самки медведя.

Топоним

Болгария 
 Мечка — село в Русенской области.
 Мечка — село в Плевенской области.
 Мечка — прежнее название села Обориште в Пазарджикской области.

Россия 
 Мечка (приток Кубри) — река в Ярославской области.
 Мечка (приток Сылвы) — река в Пермском крае, впадает в Камское водохранилище.
 Мечка — рукав Северной Двины возле города Новодвинск.
 Мечка — местечко в Переславском районе Ярославской области.

Примечания